A müncheni metró (németül: U-Bahn München) a harmadik legnagyobb németországi város, München földalattivasút-rendszere. A hálózatot a Münchner Verkehrsgesellschaft, röviden MVG üzemelteti.

Vonalak

Lábjegyzet

Állomások listája
 Állomásnév és koordináták: Az állomásnév hivatalos neve és koordinátái, mellyel megtalálható az internetes térképeken;
 Vonal: Az állomáson áthaladó metróvonal száma, ha több is érinti, akkor ezek egymás alatt vannak;
 Szín: Az állomás jellemző színe, mely a felismerést segíti leszállás esetén. Ezek sorrendje: kék, piros, sárga. Ettől eltérhetnek az új vagy már felújított állomások;
 Megnyitás: Amikor az állomást megnyitották;
 Városrész: Müncheni városrész, ahol a megálló található;
 : Átszállási lehetőség távolsági vonatra (EuroCity, EuroNight, InterCity, ICE…);
 : Átszállási lehetőség regionális vonatra;
 : Átszállási lehetőség S-Bahnra;
 : Átszállási lehetőség villamosra;
 : Átszállási lehetőség autóbuszra;
 Megjegyzés: Egyéb megjegyzés, például ha építés vagy tervezés alatt áll;
 Közeli nevezetes hely: A közelben található nevezetes hely, épület vagy egyéb látványosság;
 Kép: Kép az állomásról.

További információk 

 mvg-mobil.de 
 Infos über die Münchner U-Bahnhöfe 

Müncheni metró
Vasúttal kapcsolatos listák
Németországgal kapcsolatos listák